24 літні Олімпійські ігри які проходили в Сеулі, Південна Корея, з 17 вересня по 2 жовтня 1988 року.

Медалі завоювали представники 52 країн.

Див. також  
 Загальний медальний залік Олімпійських ігор
 Список олімпійських медалістів

Посилання  
 Міжнародний олімпійський комітет — Сеул 1988 — Медальний залік 

1988
Літні Олімпійські ігри 1988